В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Анке Губер здобула титул, у фіналі перемігши Юдіт Візнер 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Анке Губер (переможниця)
  Юдіт Візнер (фінал)
  Барбара Ріттнер (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (півфінал)

 Каріна Габшудова (чвертьфінал)
 Лінда Феррандо (1-ше коло)
 Сільвія Фаріна (півфінал)
 Петра Ріттер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open